Antaios (in het Latijn Antaeus), een mythologische held bij de Grieken, de Romeinen en de Berbers
 Antaeus (band), een Franse blackmetalband